Ballerina kan have flere betydninger:

 Ballerina - den ledende kvindelig balletdanser i et balletkompagni.

Ballerina kan også henvise til:

 Ballerina (film fra 1956) – tyske film af Georg Wilhelm Pabst fra 1956
 Ballerina (film fra 1966) – dansk-amerikansk film fra 1966
 Ballerina (film fra 2002) – dansk animationsfilm fra 2002 instrueret af Kunuk Platoú og Valerie Edwina Saunders
 Ballerina (film fra 2006) – dokumentarfilm der følger flere russiske ballerinaer på forskellige punkter i deres karriere fra 2006
 Ballerina (film fra 2012) – dansk dokumentarfilm - portrætfilm om Elsa Marianne von Rosen fra 2012
 Ballerina (film fra 2016) – amerikansk animationsfilm fra 2016
 Ballerina (sko) – en flad damesko